Aquesta és una llista de banderes que mostren un o més objectes astronòmics com a part del seu disseny.

Estrella 
Vegeu galeria de banderes amb estrelles pel disseny que només té estrelles i no pas altres dissenys astronòmics.

Constel·lació

Creu del Sud 
Té una categoria específica de banderes.

Altres constel·lacions 
  Bandera del Brasil (endemés de Creu del Sud, Canis Major, Hydra, Escorpí, i Triangle Austral)

Asterisme

Ossa Major 
  Bandera d'Alaska
  Bandera de l'All India Home Rule League

  Bandera de la Comunitat de Madrid
  Bandera de la Nació Cherokee
  Bandera de la pau

Cúmul estel·lar

Plèiades a Taure

Astres específics

El Sol 
  Bandera d'Antigua i Barbuda
  Disseny estatal d'Antigua i Barbuda
  Bandera de l'Argentina
  Bandera Naval de l'Argentina
  Bandera d'Arizona
  Bandera Aborigen Australiana
  Bandera de Bangladesh Bangladesh
  Senyera civil de Bangladesh
  Senyera naval de Bangladesh
  Estendard Presidencial, Bielorússia
  Bandera de Biafra
  Bandera de la Colúmbia Britànica
  Bandera de la República de la Xina
  Bandera de l'Exèrcit de la República de la Xina
  Bandera Civil de la República de la Xina
  Bandera Naval de la República de la Xina
  Bandera de Colorado
  Bandera de Costa Rica
  Bandera de Denver, Colorado
  Bandera de Donetsk
  Bandera d'Evenkia
  Bandera de Guadalupe (no oficial)
  Senyera Naval d'Hondures
  Bandera d'Ingúxia
  Bandera del Japó
  Senyera Naval del Japó
  Bandera del Kazakhstan
  Bandera de Kiribati
  Bandera del Kurdistan
  Bandera del Kirguizistan
  Bandera de Macedònia (Grècia) Sol de Vergina
  Bandera de la República de Macedònia (1991-1995)
  Bandera de Malawi
  Bandera de Macedònia del Nord (1995-)
  Bandera de Moldàvia
  Bandera de Mongòlia
  Bandera del Nepal
  Bandera del moviment independentista de Nova Caledònia
  Bandera de Nou Mèxic
  Bandera del Níger
  Bandera de les Filipines
 , Nou Mèxic 
  Bandera de Ruanda
  Bandera sami
  Bandera de Sakha
  Bandera de Perú Meridional (1836–1839)
  Bandera del Tibet
  Bandera de l'Estat de Tocantins
  Bandera de l'Uruguai

Altres estrelles específiques 
  Bandera d'Alaska (Polaris)
  Bandera de Maranhão (Graffias)
  Bandera de Nunavut (Polaris)
  Bandera de Pará (Spica)

Planeta 
Vegeu també Galeria de banderes amb mitja lluna creixent (l' "estrella" en l'estrella i mitja lluna potser simbolitza Venus.
  Bandera de la Terra

Lluna 
Vegeu també Galeria de banderes amb mitja lluna creixent.
  Bandera de Laos
  Bandera de Palau
  Bandera Sami
  Bandera dels Estats Shan, Myanmar

Astronòmiques